

Politici 

 William Smith (...-...), politico statunitense della Virginia (dal 1821 al 1826)
 William Smith (1728-1814), politico statunitense del Congresso Continentale per il Maryland
 William Smith (1751-1837), politico statunitense della Carolina del Sud
 William Smith (1762-1840), politico statunitense della Carolina del Sud
 William Smith (1797-1887), politico statunitense della Virginia
 William A. Smith (1828-1888), politico statunitense della Carolina del Nord
 William A. Smith (1859-1932, politico statunitense del Michigan
 William E. Smith (1829-1890), politico statunitense della Georgia
 William J. Smith (1823-1913), politico statunitense del Tennessee
 William L. Smith (1758-1812), politico statunitense della Carolina del Sud
 William N.H. Smith (1812-1889), politico statunitense della Carolina del Nord
 William O. Smith (1859-1932), politico statunitense della Pennsylvania
 William R. Smith (1863-1924), politico statunitense del Texas
 William R. Smith (1815-1896), politico statunitense dell'Alabama
 William S. Smith (1755-1816), politico statunitense dello stato di New York

Altri 

William Smith (1769-1839), geologo inglese
William Smith (1811 – 1893), religioso statunitense
William Smith (1813-1893), linguista e lessicografo inglese
William Smith (n. 1924), nuotatore statunitense
William Smith, navigatore che avrebbe scoperto le Isole Shetland Meridionali
William Smith, ciclista sudafricano
William Smith (n. 1928), lottatore statunitense
William Smith, pugile sudafricano
William Smith (1933-2021), attore statunitense
William Smith (1797-1887), avvocato e politico statunitense
Billy Smith (1895-1951), calciatore inglese
William C. Smith (n. 1953), cestista statunitense
William A. "Bill" Smith (n. 1949), cestista statunitense
William F. "Bill" Smith (n. 1939), cestista statunitense
William T. Smith detto Wee Willie Smith (1911-1992), cestista statunitense
 William Smith, canottiere australiano
 William Smith – golfista